Copa do Mundo da Alemanha pode se referir a:

 Copa do Mundo de Futebol de 2006
 Copa do Mundo de Futebol de 1974

Desambiguação